Il doppio del Grand Prix Hassan II 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

João Cunha e Silva e Nuno Marques hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Karim Alami e Hicham Arazi.

Teste di serie
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (primo turno)
 Pablo Albano /  Menno Oosting (semifinali)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix Hassan II 1997
ATP Tour 1997